Заміною пішака називається перетворення пішака на будь-яку фігуру крім  короля на восьмій горизонталі.

Якщо пішак досягне протилежного до його початкового розташування краю дошки (дійде від другої до восьмої для білих, або від сьомої до першої для чорних горизонталі), подальший його рух стане неможливим, оскільки пішаки завжди рухаються вперед і ніколи не рухаються назад. Такого пішака можна перетворити («замінити») на  ферзя,  туру, слона або  коня. Ця заміна є частиною ходу. Зазвичай, виконують заміну на ферзя, що часто називають «коронацією». Іноді вибирають іншу фігуру, якщо такий вибір полегшує досягнення позиції мата. Пішака можна перетворити на фігуру, навіть якщо така фігура вже є на дошці. Отже, у гравця може бути два ферзі, три тури, слона або коня одночасно.

Примітки

Шахові терміни